Wallrabenstein steht für: 

 Wallrabenstein (Hünstetten), einen Ortsteil von Hünstetten in Hessen

Personen:
 Astrid Wallrabenstein (* 1969), deutsche Juristin
 Wulf Wallrabenstein (* 1941), deutscher Fachdidaktiker